Stelljes ist der Familienname von

 Günter Stelljes (1926–2015), Bremer Bürgerschaftsabgeordneter (SPD)
 Harald Stelljes (* 1953), deutscher Politiker (SPD/Grüne)
 Helmut Stelljes (* 1933), deutscher Autor und Fotograf sowie Heimatkundler